Баси́нский (, ) — русская, белорусская и польская фамилия.

Известные носители:

 Басинский, Владимир Лукьянович (1919—1991) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Басинский, Игорь Михайлович (род. 1963) — советский и белорусский стрелец-пистолетчик. Заслуженный мастер спорта СССР (1986).
 Басинский, Павел Валерьевич (род. 1961) — российский литературовед и литературный критик.
 Басинский, Сергей Николаевич (род. 1952) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

См. также 
 Басински